Pietro Zanfagnini (1932-2016) – avvocato e politico italiano
Umberto Zanfagnini (1903-1984) – avvocato e politico italiano